Waxenegg steht für:
 Waxenegg (Gemeinde Anger), Streusiedlung in der Gemeinde Anger, Bezirk Weiz, Steiermark
 Waxenegg (Gemeinde Fehring), Rotte in der Gemeinde Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Waxenegg (Gemeinde Semriach), Streusiedlung in der Gemeinde Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

 Burgruine Waxenegg in Waxenegg, Gemeinde Anger, Bezirk Weiz, Steiermark